Niels Friis er navnet på flere personer:

 Niels Andersen Friis (ca. 1371 - 1449) – dansk adelsmand
 Niels Friis (biskop) (død omkring 1512) – dansk biskop
 Niels Andersen Friis (død 1557) – dansk lensmand
 Niels Henriksen Friis (1544-1610) – dansk lensmand
 Niels Jørgensen Friis (1584-1651) - dansk adelsmand
 Niels Christiansen Friis til Krastrup og Kølbygård (død 1639) – dansk lensmand
 Niels lensgreve Friis til Frijsenborg (1664-1699) – dansk adelsmand og godsejer